Saurolophinae — подсемейство динозавров из семейства Hadrosauridae, обитавших в меловом периоде в Антарктиде, Азии, Северной и Южной Америке.

Классификация 
 † Barsboldia
 † Bonapartesaurus
 † Brachylophosaurus
 † Edmontosaurus
 † Gryposaurus
 † Kerberosaurus
 † Kritosaurus
 † Lophorhothon
 † Maiasaura
 † Naashoibitosaurus
 † Probrachylophosaurus
 † Prosaurolophus
 † Saurolophus
 † Shantungosaurus
 † Willinakaqe [nomen vanum]
 † Wulagasaurus

Кладограмма 
Кладограмма подсемейства, составленная в 2010 году Альбертом Прието-Маркесом по результатам филогенетического анализа:

Кладограмма 2021 года:

См. также 
 Гадрозаврины

Примечания 

Гадрозавриды
Динозавры мелового периода